Залізничне (до 2016 — Браги́нівка) — селище міського типу Петропавлівського району Дніпропетровської області. Населення становить 676 осіб. Орган місцевого самоврядування — Петропавлівська селищна рада.

Географічне розташування 
Селище міського типу Залізничне розміщене за 3 км від лівого берега річки Бик, за 1,5 км від смт Петропавлівка та села Троїцьке. Через селище проходять автомобільна дорога  () і залізниця, станція Петропавлівка.

Історія 
Засноване 1920 р. переселенцями з селища Петропавлівки. Назване Залізничне на честь більшовика І. П. Брагіна, який загинув 10 жовтня 1919 р. в бою з білогвардійцями.

16 серпня 1957 році присвоєно статус селище (робітниче селище).

Об'єкти соціальної сфери 
 Дитячий садочок.

Транспорт 
Через селище проходить автомобільна дорога міжнародного значення , яка є частиною європейського маршруту .

Залізнична станція Петропавлівка на лінії Павлоград — Покровськ.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Примітки

Джерела 
 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Погода в смт 

Селища міського типу Дніпропетровської області
Населені пункти Синельниківського району
Селища міського типу, перейменовані в рамках декомунізації